Okręty US Navy o nazwie USS "Mistletoe":
 Pierwszy USS "Mistletoe" był holownikiem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi USS "Mistletoe" był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie jako jednostka patrolowa w czasie I wojny światowej.
 Trzeci USS "Mistletoe" (WAGL-237) był okrętem obsługi boi. Zbudowany w 1939 do służby w US Coast Guard. W służbie US Navy w czasie II wojny światowej.

Mistletoe